А́нна Ю́рьевна Деме́нтьева (род. 28 декабря 1994 года, Самара, Россия) — российская гимнастка.

Чемпионка мира в командном первенстве (2010); абсолютная чемпионка Европы (2011), чемпионка Европы в упражнении на бревне (2011), победительница и призёр этапов Кубка мира, чемпионка Европы среди юниоров в командном первенстве (2008); победительница Всемирной Гимназиады (2009); 3 - кратная чемпионка России; обладательница, 2 – кратный серебряный и 2 – кратный  бронзовый призёр Кубка России.  Победительница Всемирной летней Универсиады 2013 года в Казани в командном первенстве.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
В спортивную гимнастику Анна Дементьева попала ещё из детского сада, расположенного недалеко от гимнастического корпуса на стадионе «Металлург», который до строительства «Грации» оставался единственной базой для подготовки гимнасток. Тренера Елену Жиганову в четырехлетней очаровательной светловолосой девочке привлекло сочетание мягких, красивых линий тела с гибкостью и ловкостью. А также энергия, которая била ключом. И которую мама вместе с двумя бабушками Ани просто не знали, куда направить. Поэтому приглашение прийти на просмотр в гимнастический зал в семье восприняли с радостью. И с тех пор мама Анны Дементьевой стала настоящей фанаткой гимнастики. Доверив тренировочный процесс с трехразовыми занятиями, которые длятся по 6-7 часов, тренерской бригаде Савушкин – Жиганова, она помогает дочери во всем остальном. И благодаря этой фанатичной преданности матери, уверен Михаил Савушкин, ни разу за десять лет тренировок Аня не подумала о том, чтобы бросить гимнастику, как это нередко бывает у юных спортсменок.

2008 год 
Во французском Клермон-Ферране на юниорском первенстве Европы 2008 по спортивной гимнастике Анна в компании подруг по команде  Татьяны Набиевой, Алии Мустафиной, Татьяны Соловьёвой и Анастасии Новиковой заняли первое место в командном турнире, набрав 180,625 баллов. Более 10-и (!) баллов им уступили француженки, завоевавшие серебро. При этом  результаты российских юниорок (сумма баллов в команде) превысила результаты взрослых соотечественниц на 4,200 балла..

2009 год 
На Кубке России по спортивной гимнастике Анна выиграла бронзовую медаль в многоборье, а также стала серебряным призёром в вольных упражнениях и на бревне.  Соревнования были отборочными на чемпионат мира, но спортсменка не смогла принять в них участия, т.к. ей ещё не исполнилось 16-и лет, что по правилам Международной федерации гимнастики препятствует участию в официальных международных стартах.

На Всемирной Гимназиаде в катарской Дохе  гимнастка вместе с  подругами по команде завоевала золото в командном первенстве.

2010 год 
В рамках подготовки к чемпионату мира в Роттердаме сборная России  приняла участие в розыгрыше Открытого кубка Японии. Анна, Татьяна Набиева, Алия Мустафина, Рамиля Мусина и Ксения Афанасьева обыграли ближайших соперниц — гимнасток Японии — на четыре балла (173,850 и 169,850 соответственно).

На проходящем в Челябинске Кубке России Анна выиграла золото на бревне и стала бронзовым призёром в опорном прыжке.
По результатам выступлений на Кубке и модельных тренировок на "Озере Круглом" вошла в состав команды на чемпионат мира 2010, где вместе с подругами по сборной одержала историческую победу в командном первенстве. Также гимнастка с 3-им результатом вышла в финал упражнения на бревне, но, допустив ряд грубых ошибок, заняла только 6-ое место.

Результаты выступлений

Награды и звания 
 Заслуженный мастер спорта России 01 ноября 2010
 Мастер спорта России международного класса 22.12.2008  
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани

Примечания

Ссылки 
 Профиль FIG
 Профиль на сайте Федерации спортивной гимнастики России

Гимнасты России
Чемпионы России по спортивной гимнастике
Чемпионы Европы по спортивной гимнастике
Чемпионы мира по спортивной гимнастике